Breze ist:
 eine regionale Bezeichnung für das Gebäck Brezel

Zu geographischen und Personennamen siehe:
 Brèze
 Brézé
 Brézé (Begriffsklärung)